Csáki Béla (1930–2006) labdarúgó (Szegedi Honvéd, Salgótarján)
 Csáki Béla (1949) politikus, polgármester (Fülöpjakab, 1990–2014)